Triller steht für:
 Triller, musikalische Verzierung
 Drehhäuschen, auch Driller, drehbarer Strafkäfig im Mittelalter

Triller ist der Familienname folgender Personen:
 Anneliese Triller (1903–1998), deutsche Historikerin und Archivarin
 Daniel Triller (1695–1782), deutscher Mediziner und Schriftsteller
 David Triller (1627–1665), deutscher evangelischer Pfarrer
 Georg Triller (1855–1926), deutscher Domdekan und Generalvikar im Bistum Eichstätt
 Johann Michael Triller (1825–1902), Pfarrer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Marco Triller (* 1986), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Paul Triller, deutscher Schauspieler
 Ronald Triller (* 1965), deutscher Volleyballspieler
 Valentin Triller (1493–1573), deutscher Pfarrer, Autor und Komponist

Siehe auch:
 Trillerpfeife (Musik- und Signalinstrument)
 Trillertaube (Gattung der Turteltauben)
 Hinz-Triller (Verkehrsnachrichten-Signal)
 Thriller (Begriffsklärung)
 Tryller (Begriffsklärung)
 Driller (Begriffsklärung)